Andrzej Mikołajczyk (1947–2015) – wydawca i dziennikarz, działacz 
 Andrzej Mikołajczyk (1948–1991) – archeolog i muzealnik
 Andrzej Mikołajczyk – piłkarz i trener piłkarski związany z Klubem Sportowym Cracovia